Дмитрий Кононович Сивцев (якут. Суорун Омоллоон; , Якутская область — 25 июня 2005, Республика Саха (Якутия)) — якутский писатель и драматург. Герой Социалистического Труда (1991). Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958). Народный писатель Якутской АССР (1967).

Биография 
Дмитрий Сивцев родился в 3-м Жехсогонском наслеге Таттинского улуса Якутской области  в семье крестьянина-середняка. В 1928 году окончил Якутский педагогический техникум.

Первые произведения Сивцева были напечатаны в 1926 году. В ранний период творчества он писал в основном рассказы, часто сатирического характера. Его перу принадлежат комедия «Лежебока», драмы «Кузнец Кюкюр» и «Сайсары», трагедия «Саяна»; он является автором либретто ко многим театральным постановкам Якутского музыкально-драматического театра. Также им был написан ряд историко-краеведческих работ и произведений для детей.

Сивцев вёл широкую культурно-просветительскую деятельность. Он является основателем Черкёхского музея политической ссылки, Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба», музея под открытым небом Хадаайы в Таттинском улусе. В 1990-е годы внёс большой вклад в восстановление церквей в Якутии, за что был отмечен наградами Русской православной церкви.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президента Союза ССР от 24.04.1991)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (Указ Президента Российской Федерации от 12.09.1996)
 Орден Ленина (24.04.1991)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22.09.1956; Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13.09.1966)
 Орден Дружбы народов (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.09.1976)
 Орден «Знак Почёта» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27.06.1947)
 медали
 Народный писатель Якутской АССР (1967)
 Заслуженный деятель искусств Якутской АССР
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1958)
 Золотая медаль ВДНХ (1985)
 Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени П. А. Ойунского
 Лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) имени А. Е. Кулаковского
 Орден «Полярная звезда» (2001)
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского 3-й степени (1996)
 Почётный гражданин города Якутска (1996)
 Почётный гражданин Республики Саха (Якутия) (1997)

Память 
 Имя Суоруна Омоллоона присвоено:
 Якутскому государственному театру оперы и балета (Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 18.09.2001 № 1498)
 Установлены памятники:
 на площади Дружбы, перед Государственным театром оперы и балета в Якутске (архитектор Андрей Толстяков, скульпторы Виктор Фёдоров и Семён Прокопьев; 2011)
 на территории Литературно-художественного музея-заповедника «Таатта» в Таттинском улусе в местности Хадаайы (скульптор В. Я. Сивцев — Отур Силис)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Краткая литературная энциклопедия
 
 

Народные писатели Якутии
Якутские писатели
Драматурги Якутии
Заслуженные деятели искусств Якутской АССР
Лауреаты премии имени П. А. Ойунского
Лауреаты премии имени А. Е. Кулаковского
Почётные граждане Якутска
Члены Союза писателей СССР